Neukirche steht für:

 Neukirche, eine Gemeinde in San Marino, siehe Chiesanuova (San Marino)
 Neukirche, eine Kirche in Leipzig, siehe Matthäikirche (Leipzig)

Neukirche ist der Nachname von:

 Pavel Neukirche (Paulus Neukirchius), Rektor der Karls-Universität Prag 1590–1591, siehe Liste der Rektoren der Karls-Universität Prag

Siehe auch:
 Neue Kirche
 Neukirchen